Longi kan avse:

Longi Green Energy Technology, ett kinesiskt solcellsföretag
Longi, Italien. en stad på Sicilien